Ewa Kurek (1943–2018) – polska mikrobiolog
 Ewa Kurek (ur. 1951) – polska historyk